Анхел Гарсија има више значења:

 Анхел Гарсија (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Анхел Гарсија (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику